

Biblioteca Pedro Mir  

El edificio de la biblioteca central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) fue concebido con el objetivo de fungir como un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) al servicio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del país. Ser; además, un medio de consulta para investigadores nacionales e internacionales interesados en los problemas de la hispanidad y el Caribe. Por lo cual, la biblioteca es un proyecto de trascendencia cultural que apoya no sólo a la docencia, sino también a la investigación y la extensión.

Historia 
En 1538 se funda la Universidad Santo Tomás de Aquino bajo la bula papal "In Apostolatus Culmine" del Papa Paulo III. En 1866 pasa con el nombre Instituto Profesional y se funda la primera Librería - Biblioteca, aunque no duró mucho, pues el presidente Buenaventura Báez la cierra en 1868. En 1880 se reabre la Universidad por iniciativa de Eugenio María de Hostos, Gregorio Luperón, la Sociedad Amigos del País y el Partido Nacional y como consecuencia se abre una biblioteca.

En 1859 se cambia el nombre a Universidad de Santo Domingo,  pero es en el año 1940, cuando llega el bibliotecólogo español Luis Floren Lozano como Director de la Biblioteca, que se produce una revolución de conocimientos y la organiza por área.

La Biblioteca Post Trujillo: Biblioteca Fray Bartolomé de Las Casas
Para lograr una modernización, ampliación y mejoramiento docente y administrativo de la UASD y asegurar la continuidad de la dinámica reformadora, el Consejo Universitario del Movimiento Transformador formó en 1964 una Comisión de Reforma, que logró:
Que se enviaran a Medellín, Colombia a especializarse en bibliotecología, a siete profesionales dominicanos: Dra. Martha de Castro,  Dra. Mirian Michael, Lida. Isabel Beltré, Licda. Sonia Guzmán, Licda. Luz María Vásquez, Dr. Tobías Cabral y el Lic. Pablo Lorenzo.
Con estos nuevos profesionales comienza el desarrollo de la bibliotecología en el país,  organizando diferentes bibliotecas e impartiendo docencia para capacitar los bibliotecarios de hoy.

En 1987 se contempló el proyecto arquitectónico de construcción de un edificio para Biblioteca Central de la UASD que fue esbozado por la Comisión de Reforma como el edificio de mayor importancia de la Universidad, por lo que se ha localizado en lo que se considera el centro del campus universitario (Shepard y Parsons, 1965). Durante la gestión de gobierno (1996-2000) del Dr. Leonel Fernández, es quien hace suyo el proyecto hasta concluir la obra civil; inaurándoese bajo la Rectoría de Roberto Reyna Tejada, el 9 de noviembre de 2005 con el nombre de Biblioteca Pedro Mir.

Conceptualización Arquitectónica 

El organismo arquitectónico es un edificio de cuatro niveles que se expresa mediante un discurso claro del lenguaje espacial y formal racional, armónico con el contexto de las edificaciones originales de la Ciudad Universitaria.

Las columnas, que son el elemento estructural continuo, trasmiten el concepto de la enseñanza como base de cada uno de los demás elementos enunciados por los niveles superiores subsiguientes. Las disposiciones de los tres niveles superiores respecto a las columnas, expresan cada principio del concepto.

El primer nivel expresa la recepción al proyecto y la integración formal y espacial al campus. Se ubicó en el: La explanada vestibular, auditorios y oficinas administrativas.

El Segundo y tercer nivel expresan el aprendizaje. Coincide con las columnas como expresión de la formación. Se ubicaron las salas de lecturas y multiusos para la docencia del postgrado.

El cuarto nivel corresponde la investigación y la extensión, expresión de autoformación y profundización. Proyectado delante de las columnas como expresión de servicio al pueblo. Entrega de los conocimientos. Se ubicaron en este nivel las salas especializadas y los espacios destinados a la investigación.

El cuerpo central (Depósito de las colecciones) destacado por su fuerza volumétrica y su ubicación privilegiada, es resaltado por un mural, constituyéndose en el factor de atracción como síntesis de la expresión del contenido del edificio

Servicios 
La biblioteca ofrece los siguientes servicios:
- Acceso a la información bibliográfica y digital
- Catálogo en línea (Web OPAC)
- Circulación y préstamo de materiales documentales
- Salones de usos múltiples - estudios grupales
- Cubículos - estudios individuales
- Diseminación selectiva de la información
- Formación de usuarios
- Hemeroteca
- Orientación pluridisciplinar y especializada
- Préstamos especiales
- Préstamos inter-bibliotecarios
- Préstamos internos
- Salas de audiovisuales y multimedios
- Salas de conferencia
- Salas de lectura general
- Salas de referencias
- Salones de videoconferencias
- Sala virtual
- Servicio de Internet por red e inalámbrico
- Servicios de información bibliográfica y referencias
- Servicios electrónicos de información
- Tecnologías para el aprendizaje y la investigación

Enlaces externos 
 
 
 http://eldia.com.do/etiquetas/biblioteca-pedro-mir/]
 https://www.listindiario.com/la-republica/2010/08/13/154569/una-gran-biblioteca-pero-con-pobre-oferta-de-libros]
 https://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2009/02/15/91222/biblioteca-pedro-mir]
 https://sites.google.com/site/tubibliosite/our-company]

Bibliotecas de República Dominicana
Bibliotecas nacionales
Cultura de Santo Domingo
República Dominicana en 2005